

Sigle
Zone of the Enders – videogioco per PlayStation 2
Zone Of Exclusion – nel piano fondamentale delle galassie ellittiche

Antropologia
Zo'é – gruppo etnico del Brasile

Automobilismo 
 Renault Zoe – Auto elettrica del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance

Cinema
Zoé – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Zoé – film del 1954 diretto da Charles Brabant
Zoè - film del 2007 diretto da Giuseppe Varlotta
Zoe – film del 2018 diretto da Drake Doremus

Filosofia
Zoé – concetto della filosofia greca.

Musica
 Zoe – traccia dell'album Verdena dei Verdena del 1999
 Zoé – gruppo musicale rock alternativo messicano
 Zoe – pseudonimo di Zoe Mazah, cantante reggae libano-tedesca
 Zoe Records – etichetta discografica statunitense
 Zoë – album di Zoë Badwi del 2011
Zoë (Zoë Straub) – cantautrice e attrice austriaca

Onomastica
Zoe – nome proprio di persona femminile

Personaggi
Zoe – personaggio della striscia Arturo e Zoe
Zoe – personaggio di Sesame Street
Zoe – personaggio della serie di videogiochi Spyro the Dragon

Persone 
Zoe Porfirogenita – imperatrice bizantina

Radio
Zoe – trasmissione radiofonica su Radio Popolare

Pagine correlate
Zoey